Ruocco  – cognome italiano 
Adriana Ruocco (1981) – cantante italiana
Carla Ruocco (1973) – politica italiana
Ettore Ruocco (1920-1944) – militare e partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare
Renato Ruocco (1921-1987) – compositore italiano
Salvatore Ruocco (1981) – attore italiano